Farako, une commune du cercle de Kolondiéba dans la région de Sikasso au Mali ;
 Farako, une commune du cercle de Ségou dans la région de Ségou au Mali.

Homonymie de localités